Jack Towers ist der Name folgender Personen:

 Jack Towers (1885–1955), US-amerikanischer Admiral, siehe John Henry Towers
* Jack Towers (Toningenieur) (1914–2010), US-amerikanischer Radiomoderator und Toningenieur